Nell'ambito musicale, pantonalità può avere due diversi significati:
 Atonalità – in musica, modalità di scrittura che ignora gli schemi del sistema tonale
 Tonalità non funzionale, o pandiatonismo – sistema armonico in cui gli accordi vengono formati liberamente sui gradi della scala diatonica senza considerare la loro funzione diatonica e senza alterazioni cromatiche. Il termine pandiatonismo fu coniato da Nicolas Slonimsky per descrivere alcune caratteristiche delle composizioni di Aaron Copland, Igor' Fëdorovič Stravinskij, Steve Reich e John Adams